Fayad ist der Familienname folgender Personen:

 Mahmoud Fayad (1925–2002), ägyptischer Gewichtheber
 Taufik Fayad (* 1939), palästinensischer Schriftsteller
 Víctor Fayad (1955–2014), argentinischer Politiker